Audace – cacciatorpediniere della Marina militare Italiana varata nel 1971
 Audace – cacciatorpediniere, e successivamente torpediniera, della Regia Marina italiana entrato in servizio nel 1916
  – cacciatorpediniere della Regia Marina entrato in servizio nel 1914
 Audace – molo di Trieste
 Audace – martire e santo
 Audace – vescovo italiano
 Audace – serie a fumetti italiana edita dalla Edizioni Audace negli anni quaranta
 Audace – etichetta editoriale della casa editrice italiana Sergio Bonelli Editore
 Audace Football Club – società calcistica italiana 
 Audace – antroponimo maschile
 L'Audace – periodico a fumetti italiano del passato

Pagine correlate 
 Classe Audace